Brändholm kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Brändholm (öst Kumlinge, Åland), 
 Brändholm (Lappo, Brändö, Åland), 
 Brändholm (Kumlinge, Åland), 
 Brändholm (Föglö, Åland), 
 Husö med Idö och Brändholm,

Egentliga Finland

 Brändholm (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Brändholm (vid Kolko, Iniö), Åboland, 
 Brändholm, del av Sördö, Houtskär, Åboland, 
 Brändholm, Houtskär, Åboland, 
 Brändholm (vid Verkan, Korpo), Åboland, 
 Brändholm (vid Gyltö bro, Korpo), Åboland, 
 Brändholm (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Brändholm, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Brändholm, Ingå, Nyland, 
 Brändholm, Esbo, Nyland,

Se även
Brändholmen
Brändholmarna
Brännholm
Brännholmen

Robotskapade Finlandförgreningar